VM i ishockey henviser til flere artikler:
 VM i ishockey (for mænd)
 VM i ishockey (kvinder)
 Junior-VM i ishockey